Die Liste der Bodendenkmale in Bad Belzig enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Bad Belzig und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Bad Belzig aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Bad Belzig
Bad Belzig